Центральний спортивний клуб армії — спортивні товариства в деяких країнах колишнього соцтабору.

Баскетбольні клуби 
 ЦСКА (баскетбольний клуб, Москва)
 ЦСКА (жіночий баскетбольний клуб)
 ЦСКА (баскетбольний клуб, Софія)

Волейбольні клуби 
 ЦСКА (волейбольний клуб)

Футбольні клуби 
  ЦСКА (Софія)
  ЦСКА (Єреван)
  ЦСКА (Москва)
  ЦСКА (Київ)

Хокейні клуби 
 ЦСКА (Москва)
 ХК ЦСКА (Москва) — хокейний клуб, що існував у 1996–2002 роках.
 ЦСКА (Софія)

Спортивні арени 
 ЦСКА (льодовий палац)
 ЦСКА (палац спорту)

Інше 
 ЦСКА (футзальний клуб)
 ЦСКА (бенді клуб, Москва)

Див. також 
 СКА
 ЦСК ВВС
 ЦСК